La Zona metropolitana de La Barca-Briseñas es resultado de la conurbación del municipio de Briseñas, Michoacán y el municipio de La Barca, Jalisco. Esta zona metropolitana tiene una población de 79,193 habitantes (2020), no posee reconocimiento del Gobierno Federal, solo del Gobierno del estado de Jalisco y Michoacán.

Referencias